Los Guardianes del Puente, grup de rock heavy metal empordanès creat per antics membres de Sangtraït
 Latitudinal Gradient Project, projecte de recerca científica en ecologia de l'Antàrtida
 Gas liquat del petroli (del seu nom en anglès Liquefied Petroleum Gas), gas que es presenta dissolt en el petroli